Чекмаш — деревня в Свердловской области, входящая в муниципальное образование Артинский городской округ. Расположена в 6 км на западо-юго-запад от административного центра — посёлка городского типа Арти. Входит в состав Пристанинского сельского совета.

Население 
По данным 2010 года, в деревне проживает 75 человек.

Примечания

Ссылки 
 Чекмаш//WikiMapia
 Информация о Свердловской области; объект: Деревня Чекмаш
 Справочник почтовых индексов / кодов ОКАТО /налоговых инспекций ФНС / адресов. Чекмаш (Деревня)
 Об Артинском городском округе

Населённые пункты Артинского городского округа